L'expression « piercing génital » peut faire référence à :
 un piercing génital féminin ;
 un piercing génital masculin.

Voir aussi 

 Mutilation génitale
 Piercing du téton